Sandelhout (houtsoort), een uit Oceanië afkomstige houtsoort
Sandelhout (paard), een paardenras uit Indonesië